Минеръл може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Минеръл (окръг, Западна Вирджиния)
 Минеръл (окръг, Колорадо)
 Минеръл (окръг, Монтана)
 Минеръл (окръг, Невада)